Emma Costet de Mascheville (Haimhausen, 10 de fevereiro de 1903 – Porto Alegre, 27 de dezembro de 1981), tamb;ém conhecida como "Dona Emy" era filha de um pastor gnóstico e uma artista plástica. Na infância, conviveu e foi educada pela tia, Ida Hofmann, fundadora da primeira comunidade espiritualista e naturista de Europa no Monte Veritá, na Suíça italiana, em Ascona, junto ao Lago Maggiore. Veio para o Brasil em 1925, quando conheceu seu marido, Albert Raymond Costet de Mascheville, de nome místico "Cedaior", que a iniciou em seus estudos de astrologia. Trabalhou por mais de 50 anos no ensino e aconselhamento e a essência de seu pensamento astrológico encontra-se no livro Luz e sombra - elementos básicos de astrologia.

Astrólogos